Ez a cikk a Válótársak epizódjainak listáját tartalmazza.

Évadáttekintés

Első évad (2015–2016)

Második évad (2016–2017)

Harmadik évad (2018)

Jegyzetek 

Válótársak